Polskie pułki piechoty:
 65 Starogardzki Pułk Piechoty
 65 Pułk Piechoty – pułk piechoty WP w latach 1945-1956

Austro-węgierskie pułki piechoty:
 65 Pułk Piechoty Austro-Węgier ( - 1918) – Ungarisches Infanterieregiment Nr. 65

Belgijskie pułki piechoty:
 65 Pułk Strzelców Ardeńskich

Niemieckie pułki piechoty:
 65 Pułk Piechoty (5 Reński) – pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego; stacjonował w Kolonii; sformowany 5 maja 1860; przydział w 1914: IX Korpus Armii Niemieckiej

Rosyjskie pułki piechoty:
 65 Moskiewski Pułk Piechoty